Jean André peut désigner :
 Jean André (1662-1753), Frère André, artiste français ;
 Jean André (1805-1878), homme politique français ;
 Jean André (1915-1987), journaliste français ;
 Jean André (1916-1980), décorateur français de cinéma.